La saison 2023 de l'équipe cycliste Trek-Segafredo est la treizième de cette équipe.

Coureurs et encadrement technique

Effectif

Transferts

Victoires et podiums sur la saison

Programme de la saison

Résultats détaillés

Courses UCI World Tour

Résultats sur les courses UCI World Tour d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des UCI World Tour 

 

 
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 

 
  Mads Pedersen :  - Leader au classement général pendant une journée. 
  Mads Pedersen :  - Leader au classement général par points 3 jours. 
  Trek-Segafredo :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant une journée. 
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 
 ² - La 6e étape de Paris-Nice annulée à cause des conditions météo..

Courses UCI ProSeries

Résultats sur les courses UCI ProSeries d'une journée

Résultats sur les courses à étapes UCI ProSeries 

  Giulio Ciccone :  - Leader au classement général pendant 3 jours.
  Giulio Ciccone :  - Leader au classement par points pendant 3 jours et vainqueur de ce classement.

  Trek-Segafredo :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant une journée.

Courses Circuits continentaux

Résultats sur les courses Circuits continentaux d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des Circuits continentaux 

  Mattias Skjelmose Jensen :  - Leader au classement général pendant une journée.
  Mattias Skjelmose Jensen :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant 2 jours et vainqueur de ce classement.
 ¹ - Alors qu'il restait 22 kilomètres à parcourir, la course a été neutralisée suite à une importante chute. Le reste de l'étape est donc annulé par manque d'ambulances disponibles..

  Mattias Skjelmose Jensen :  - Leader au classement par points pendant 2 jours et vainqueur de ce classement.
  Julien Bernard :  - Leader au classement de la montagne pendant une journée.

Récapitulatif de la saison 

 (1) = Victoire ou podium en contre-la-montre par équipes.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

  
 

Équipe cycliste aux États-Unis
Équipe cycliste en 2023
Cyclisme aux États-Unis en 2023